Рекопа Південної Америки 2020 — 28-й розіграш турніру. Матчі відбулися 20 та 27 лютого 2020 року між володарем Кубка Лібертадорес 2019 клубом Фламенгу та володарем Південноамериканського кубка 2019 клубом Індепендьєнте дель Вальє.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2020
2020 у футболі